Земгале:
 Земгале — одна из пяти исторических областей Латвии.
  — историческое государство на территории современной Латвии.
 Земгале — село в Глудской волости Елгавского края.
 Земгале  — пограничная железнодорожная станция на линии Даугавпилс — Земгале Латвийской железной дороги.
 Земгале/ЕЛСШ — латвийский хоккейный клуб из города Елгава.